Луо может означать:

 Луо — народ, относящийся к нилотским народам нило-сахарской семьи (Кения, Танзания)
 Луо (долуо, кенийский луо) — язык народа луо
 Языки луо — группа языков в составе западнонилотских языков нило-сахарской семьи
 Луо северные — группа близкородственных нилотских народов, проживающих в Восточной Африке (Судан, Эфиопия)   
 Луо южные — группа близкородственных нилотских народов, проживающих в Восточной Африке (Уганда, ДРК, Судан)